Анатолий Феофанович Зелинский (; 2 июня 1925 — 13 января 2002) — советский и украинский учёный-правовед, доктор юридических наук (1979), профессор (1980), специалист в области уголовного права, криминологии и юридической психологии.

Биография 
С 1998 года входил в состав правления общественной организации «Криминологическая ассоциация Украины».

Библиография 
По разным оценкам стал автором и соавтором от 125 до более 150 научных трудов. Основными среди которых были:

 Зелинский А. Ф. О некоторых закономерностях в чередовании преступлений при рецидиве: сборник. Вып.3. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1970. — 20 с. — (Труды Высшей следственной школы).
 Зелинский А. Ф. Соучастие в преступлении: научное издание. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1971. — 44 с
 Зелинский А. Ф. Взаимосвязь преступлений при рецидиве: учеб. пособие / ВСШ МВД СССР. — Волгоград: НИ и РИО ВСШ МВД СССР, 1974. — 95 с.
 Зелинский А. Ф. Квалификация повторных преступлений: учеб. пособие / ВСШ МВД СССР. — Волгоград: НИ и РИО ВСШ МВД СССР, 1976. — 56 с. — (В помощь следователю).
 Волошин Н. И., Зелинский А. Ф. Структура преступного поведения рецидивистов. — Москва: ВНИИ МВД СССР, 1979. — 160 с. + 25 таблиц.
 Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование): монография  — Харьков: Вища шк., 1980. — 151 с.
 Зелинский, А. Ф. Рецидив преступлений и личность рецидивиста: учеб. пособие / ВСШ МВД СССР. — Волгоград: НИ и РИО ВСШ МВД СССР, 1980. — 106 с.
 Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении: монография. — Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986. — 167 с.
  Предупреждение хищений государственного и общественного имущества: монография / И. Н. Даньшин [и др.]; под ред. И. Н. Даньшина. — Х. : Выща шк., 1988. — 179 с.
 Зелинский А. Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной преступной деятельности: учеб. пособие / М-во высш.и сред. спец. образования УССР, Учебно-методический кабинет по высшему образованию , Харьков. юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского. — Киев : УМК ВО, 1990. — 72 с.
 Зелінський А. Ф. Кримінальна мотивація розкрадань та іншої корисливої злочинної діяльності: навч. посіб. / М-во вищ. і середньої спец. освіти УРСР, ХЮИ ім. Ф. Е. Дзержинського. — Київ: НМК ВО, 1991. — 70 с.
 Зелінський А. Ф., Оніка Л. П. Детермінація злочину: навч. посіб. / Українська державна юридична академія. — Х.: Укр. юрид. акад., 1994. — 50 с.
 Бандурка А. М., Зелинский А. Ф. Вандализм: научное издание / Ун-т внутр. дел МВД Украины. — Харьков: Ун-т внутр. дел, 1996. — 199 с.
 Зелинский А. Ф. Криминология: курс лекций. — Х. : Прапор, 1996. — 260 с.
 Зелінський А. Ф., Коржанський М. Й. Корислива злочинна діяльність: монографія. — Київ: Генеза, 1998. — 144 с.
 Зелинский А. Ф. Криминальная психология: науч.-практ. изд. — Киев: Юринком Интер, 1999. — 240 с.
 Зелинский А. Ф. Криминология: учеб. пособие / Университет внутренних дел МВД Украины. — Х.: Рубикон, 2000. — 240 с.

Также принимал участие в написании статей для 6-томной украинской «Юридической энциклопедии» (укр. «») (1998—2004).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Криминологи